Dilce (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna, NUTS-3-regio Notranjskokraška
 Dílce, een gemeente in het Tsjechische district Jičín, regio Hradec Králové